Блеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 80.4 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние — 115 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Blesa.info
 Diputación Provincial de Teruel
 Foro de Blesa

Муниципалитеты Теруэля